Il medagliere dei Giochi della XXXII Olimpiade è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati olimpici nazionali presenti ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, i trentaduesimi dell'era moderna, svoltisi a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021.  Un totale di  atleti, provenienti da 205 nazioni, ha partecipato a 339 diversi eventi sportivi, relativi a trentatré sport.

Durante l'edizione, le Bermuda, le Filippine e il Qatar hanno conquistato il loro primo oro nella storia dei giochi olimpici, mentre il Burkina Faso, San Marino e il Turkmenistan hanno conquistato la loro prima medaglia olimpica in assoluto.

Medagliere

Note

Collegamenti esterni 
 

Giochi della XXXII Olimpiade